WOMAC est un sigle anglo-saxon qui peut désigner :
 En médecine, le Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index, index de sévérité symptomatique de l'arthrose des membres inférieurs ;
 Women On the Move Against Cancer, une association britannique de collecte de fonds contre le cancer.